Díla, jejichž děj se odehrává (zcela nebo částečně) v roce 2015:

 Literatura
 The Autumn Republic
 The Bastards and the Knives
 Death ex Machina
 Detained
 Dreaming Spies
 Eternity's Wheel
 Finders Keepers
 The First Bad Man
 The Long Utopia
 Shadow Scale
 Silence is Goldfish
 The Whites

 Počítačové hry
 Ace Combat 6: Fires of Liberation
 Alien Soldier
 Back to the Future (II, III)
 FIFA 15
 NBA 2K15
 NBA Live 15
 NHL 15
 NHL 2K
 The Peace Keepers
 Pro Evolution Soccer 2015
 Soldiers of Anarchy

 Divadlo
 Dream Home
 Nell Gwynn
 Temple
 The Vote

 Filmy
 Návrat do budoucnosti II (1989), konkrétně do 21. října 2015
 The 6th Day
 EPIC 2014
 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, série Evangelion
 Gatchaman
 Memory Run
 Results
 Shank
 The Signal

2015